То́маш Ко́убек (; родился 26 августа 1992 года в Градец-Кралове, Чехословакия) — чешский футболист, вратарь немецкого клуба «Аугсбург» и сборной Чехии.

Клубная карьера 

Коубек — воспитанник клуба «Градец-Кралове» из своего родного города. 30 апреля 2011 года в матче против «Млада-Болеслав» он дебютировал в Гамбринус лиге. Летом 2015 года Томаш перешёл в пражскую «Спарту», подписав контракт на четыре года. Для получения игровой практики, клуб сразу же отдан Коубека в годовую аренду в «Слован» из города Либерец. 26 июля в матче против «Млада-Болеслав» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды Томаш вернулся в расположение столичного клуба. 7 августа 2016 года в матче против «Теплице» он дебютировал за «Спарту».

Летом 2017 года Коубек перешёл во французский «Ренн». 10 сентября в матче против «Марселя» он дебютировал в Лиге 1.

Карьера в сборной 
В 2011 году Коубек в составе юношеской сборной Чехии занял второе место на юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Румынии, Греции, Ирландии, Сербии и Испании.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Чехии Коубек принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Дании, Сербии и Германии.

24 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Коубек дебютировал за сборную Чехии.

Достижения 
Международные

 Чехия (до 19)
  Юношеский чемпионат Европы — 2011

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Аугсбурга»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Аугсбург»